Daigo puede referirse a:

Personas 
Es un nombre y apellido japonés:

 Emperador Daigo, emperador de Japón;
 Emperador Go-Daigo, emperador de Japón;

Apellidos 
Daigo Fuyumoto (1648–1697), noble japonés
Naoyuki Daigo (1981-), saltador japonés
Tadashige Daigo (1891–1947), almirante japonés;
Toshirō Daigo (1926-), yudoca japonés;

Nombres 
Daigo Hisateru (1937–1983), luchador de sumo japonés;
Daigō Kenshi (1952-), luchador de sumo japonés;
Daigo Kobayashi (1983-), futbolista japonés;
Daigo Matsuura (1969-), político japonés;
Daigo Saito (1980-), conductor profesional japonés;
Daigo Umehara (1981-), jugador de videojuegos profesional japonés;
Daigo (músico) (1978-), músico y vocalista japonés.

Lugares 
 Daigo-ji, templo en Kioto, Japón;
 Estación Daigo, estación de tren en Kioto, Japón;
 Estación Daigo, estación de tren en Akita, Japón;
 Daigo, pueblo en la prefectura de Ibaraki, Japón;

Nombres japoneses
Apellidos japoneses